Bercht bezeichnet:

 Perchta, südgermanische Sagengestalt

Bercht ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Heinrich Bercht (1875–1940), österreichischer Politiker
 Alfredo Bercht (* 1922), brasilianischer Segler
 August Bercht (1790–1861), deutscher Publizist
 Julius Bercht (1811–1877), deutscher Theaterschauspieler und Sänger
 Karl Friedrich Bercht (1801–1861), deutscher Burschenschafter, Lehrer und Pfarrer
 Ottilie Bercht (1856–1913), deutsche Schriftstellerin
 Rolf Bercht (* 1925), brasilianischer Segler